Lissoir peut faire référence à :

En patronymie 
Lissoir est le patronyme de:
 Jean-Remacle Lissoir (1766-1841), neveu de Remacle Lissoir, évêque constitutionnel du département de Samaná.
 Remacle Lissoir (1730-1806), religieux catholique français du .
Note: dans les notices biographiques il y a parfois une confusion des deux Lissoir

En toponymie 
  est un hameau de la commune de Houyet, en province de Namur (Belgique).

En didactique 
 Lissoir est un instrument de verre, de marbre, d’ivoire, ou d’autre matière dure, avec lequel on lisse le linge, le papier, etc.

Références et notes